Osoby o tym nazwisku:
 Bonifacy Dziadulewicz – polski działacz społeczny, powstaniec styczniowy
 Mark Dziadulewicz – angielski piłkarz
 Stanisław Dziadulewicz – polski historyk, heraldyk